Bori bezeichnet:

 Bori (Benin), Ort in Benin
 Bori (Bhima), Nebenfluss des Bhima in Indien
 Bori (Hausa), Besessenheitskult der afrikanischen Volksgruppe Hausa
 Bori (Nigeria), Ort in Nigeria
 Burg Bori, die Reste einer mittelalterlichen Turmhügelburg auf dem Gebiet der schleswig-holsteinischen Gemeinde Aukrug 

Bori ist der Familienname folgender Personen:
 Gábor Bori (* 1984), ungarischer Fußballspieler
 Lucrezia Bori (1887–1960), spanische Opernsängerin (Sopran)
 Pier Cesare Bori (1937–2012), italienischer Religionswissenschaftler

Siehe auch:
 Borri
 Bory